Ел Солитарио има више значења:

 Ел Солитарио, Ехидо Чивава (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Солитарио (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Солитарио (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Солитарио (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Солитарио (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Солитарио (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Солитарио (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Солитарио (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Солитарио, Хуан Родарте Казарес (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Солитарио (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику